Collinwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collinwood (Ohio)
 Collinwood (Tennessee)
 Collinwood (Virginia)
 Collinwood Township, Minnesota

Siehe auch:
 Collingwood
 Colin Wood